Печниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Печниково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Печниково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.